Daza peut désigner :

Un patronyme  
 Camilo Daza Álvarez (1898-1975), un aviateur colombien ; 
 Hilarión Daza Groselle (1840-1894), président de la Bolivie de 1876 à 1879.

Divers  
 Daza, un peuple nomade du Sahara ;
 daza, une langue parlée au Tchad et au Niger ;
 daza, une langue chamito-sémitique, selon la liste des codes pour la représentation des noms de langues ISO 639-3 ;
 Daza, un genre de cigales.

Voir aussi 
 Codex Daza, un manuscrit de Lope de Vega.

Homonymie de patronyme